Colpaert est un patronyme flamand, dérivé de kolpaard (de kol : tache et paard : cheval) : un  cheval avec une marque; surnom de quelqu'un avec une marque sur la tête, sur les cheveux.

Variantes
 Colpaart, Colpaert, Colpart, Colpor

 Carl Colpaert, producteur, réalisateur, scénariste et monteur américain né en 1963 en Belgique.
 Steve Colpaert, footballeur belge, né le  à Etterbeek.
 Florent-Prosper Colpaert (1886-1940), maître-verrier belge.

Patronyme flamand